Сан Роке има више значења:

 Сан Роке (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Роке (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Роке (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Роке (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Роке (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Роке (Пантело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Роке, Естабло Сан Маркос (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Роке (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Роке, Асијенда де Тирадо (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Роке (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Роке (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Роке (Мочитлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Роке (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Роке (Ехутла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Роке (Ел Лимон), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Роке, Ел Барио (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Роке (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Роке (Виља Викторија), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Роке (Хуарез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Роке, Чавитењос (Санто Доминго Занатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Роке (Тепејавалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Роке (Седрал), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Роке (Тијера Нуева), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Роке (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Роке (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Сан Роке (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Роке (Пето), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Роке (Телчак Пуебло), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Роке (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику